St. Johannes der Täufer und St. Blasius steht für:
St. Johannes Baptist und Blasius (Loppenhausen), Bayern
St. Johannes der Täufer und St. Blasius (Wiedersbach), Thüringen